

Plaatsnamen en eigennamen 
 Buren (Ameland), een plaats op het eiland Ameland in de Nederlandse provincie Friesland
 Buren (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Buren (stad), een vestingstad binnen deze gemeente
 Huis Buren, een voormalig kasteel in deze gemeente
 Graafschap Buren, het vroegere graafschap in de huidige provincie Gelderland
 Knooppunt Buren, een verkeersknooppunt bij Borne in de Nederlandse provincie Overijssel
 Oosterzee-Buren, een voormalig dorp, onderdeel van Oosterzee, een dorp in de Nederlandse provincie Friesland
 Daniel Buren (1938), een Frans beeldend kunstenaar

Nabuurschap 
 Buren (personen), personen of personages die dicht bij elkaar wonen
 Buurmeisje, een thema in cultuur en media
 Soera De Noden van Buren, een soera van de Koran
 Burenrecht (Nederland), plichten en rechten van buren in Nederland
 Burenoverlast, hinder van mensen uit de buurt
 Verdrag van de Goede Buren, een verdrag uit 1991 tussen Duitsland en Polen
 Burendagen, dagen waarop men het contact met de buren viert:
 Burendag (Nederland)
 Dag van de Buren (Frankrijk)
 Dag van de Buren (Europa)

Cultuur en media 
 Buren (televisieprogramma), een documentaireserie van Frans Bromet op de VPRO-tv
 Neighbours (Nederlands: Buren), een serie op de Belgische televisiezender Eén
 Café De Buren, een voormalig praatprogramma op de Belgische en Nederlandse tv
 Vlaams-Nederlands Huis deBuren, een culturele organisatie en cultureel centrum voor Nederland en Vlaanderen
 Goeie Buren, een klucht uit 1984 voor theater
 Buren (single), een single van Turfy Gang uit 2021

Zie ook
 Büren (doorverwijspagina)
 Van Buren (doorverwijspagina)